Toto jsou představitelé opatství a biskupství fuldského:

Opati

Opati-knížata

Biskupové-knížata

Biskupové

Literatura 
 Josef Leinweber: Die Fuldaer Äbte und Bischöfe, Frankfurt am Main, 1989,

Externí odkazy 
 

Fulda
Fulda
Němečtí benediktini